Die Liste russischer Metalbands zählt namhafte russische Musikgruppen aus dem Genre Metal auf. Hard-Rock-Bands werden nur in die Liste aufgenommen, insofern sie auch Metal spielen. Zur Aufnahme in die Liste muss Wikipediarelevanz vorhanden sein.

Liste

Siehe auch 

 Liste ukrainischer Metalbands

!Metal
!Russische
Bands, Russische Metal
Liste (Musikgruppen)